Albert Park peut signifier :
 Albert Park, une banlieue de Melbourne ;
 Circuit de l'Albert Park, circuit non permanent de Formule 1 situé autour du lac d'Albert Park ;
 Albert Park, un parc situé à Suva, la capitale des Fidji.

Autre 
 Regina Albert Park, ancienne circonscription provinciale de la Saskatchewan (1971-1975)